Молодовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Молодовское сельское поселение — входит в Сретенский район

Орловская область
 Молодовское сельское поселение — входит в Шаблыкинский район